П'яченца — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 П'яченца — провінція в Італії, у регіоні Емілія-Романья.